Wilhelm von der Marck ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm I. von der Marck (~1446–1483), niederländischer Edelmann, siehe Wilhelm I. von der Mark
 Wilhelm II. von der Marck (1542–1578),  Gouverneur von Holland, siehe Wilhelm II. von der Mark
 Wilhelm von der Marck (Apotheker) (1815–1900), deutscher Apotheker, Botaniker und Geologe